Tilo
 TiLo (rapper)
 TiLo (azienda)